Auguste Riboty ou Antoine Auguste Riboty (Puget-Théniers 1816 — 1899 Nice) est un amiral sarde puis italien.

 Le quai Amiral-Riboty à Nice, porte le nom de l’amiral Auguste Riboty.

 Le Augusto Riboty est un navire de la Regia Marina, de la Classe Mirabello.

Voir aussi